Сочи 1977 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир начался 31 августа 1977 г.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 10 советских (6 гроссмейстеров, 1 международный и 3 национальных мастера) и 6 иностранцев (2 гроссмейстера, 3 международных и 1 национальный мастер).

Победу в соревновании одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль. Он на очко опередил других советских гроссмейстеров Е. П. Геллера и А. С. Суэтина.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму международного мастера выполнили А. Н. Панченко и В. И. Журавлев.

Турнирная таблица

Литература 

 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 602. — ISBN 5-85270-005-3.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1977 год в шахматах
Август 1977 года
Спорт в России в 1977 году
1977 год в Краснодарском крае